Seznam protipapežev Rimskokatoliške cerkve.

Glej tudi 

 Seznam papežev

Sklici 

 
Protipapeži
Papeži